Новоржевская волость — муниципальное образование со статусом сельское поселение в Новоржевском районе Псковской области (с 2015 года)
 Новоржевская волость — административно-территориальная единица в составе Новоржевского уезда Псковской губернии (до 1927 года)